Voici la liste des planètes mineures numérotées de 328001 à 329000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 328001 à 329000

328001-328100

328101-328200

328201-328300

328301-328400

328401-328500

328501-328600

328601-328700

328701-328800

328801-328900

328901-329000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000